Il singolare del torneo di tennis Challenger of Dallas 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Amer Delić che ha battuto in finale Stéphane Bohli 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Robert Kendrick (semifinali)
 Denis Gremelmayr (secondo turno)
 Kristian Pless (secondo turno)
 Amer Delić (Campione)

 Zack Fleishman (primo turno)
 Bruno Echagaray (primo turno)
 Sam Warburg (secondo turno)
 Leonardo Mayer (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2008